El término apocalipsis (‘revelación’ en griego), puede hacer referencia a:

Cine y televisión
 Apocalipsis, miniserie de televisión.
 Apocalipsis, personaje del concepto X-Men.
 Apocalipsis, episodio de la serie Ángel.
 Apocalipsis, documental sobre la Segunda Guerra Mundial.
 Apocalipsis, episodio de la serie de televisión Charmed.
 Apocalypse Now, película de Francis Ford Coppola.

Género literario
 El género literario apocalíptico.
 El libro Apocalipsis, de Stephen King.

Religión
 La apocalíptica judía.
 El Apocalipsis de Abrahán.
 El Apocalipsis de Baruc.
 Apocalipsis griego de Baruc.
 Apocalipsis siríaco de Baruc.
 El Apocalipsis de Daniel.
 El Apocalipsis de Pedro, libro gnóstico de la era neotestamentaria.
 El Apocalipsis de Pablo, libro gnóstico de la era neotestamentaria.
 El Apocalipsis de Juan, o simplemente Apocalipsis, libro del Nuevo Testamento.
 Los movimientos apocalípticos religiosos.